Steinenbühl ist ein Ortsname:
 Steinenbühl (Bühlerzell), Weiler der Gemeinde Bühlerzell im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steinenbühl (Untersiggenthal), Weiler der Gemeinde Untersiggenthal im Bezirk Baden, Kanton Aargau

Siehe auch:
 Steinabühl
 Steinbühl